

Dynaste 

 Dârâ Shikôh (1615-1659), prétendant au fils au trône de Shah Jahan.

Patronyme 

 Maïk Darah (1954-), actrice française.
 Virak Dara (1947-), actrice cambodgienne.

Pseudonyme 

 Jean Dara (1862-1944), acteur de théâtre français ;
 Olu Dara (1941-), trompettiste, cornettiste, guitariste et chanteur américain ;
 DJ Dara (1968-), DJ rlandais ;
 Dara Bubamara (1976-), chanteuse pop-folk serbe et bosniaque ;
 Dara (1984-), chanteuse, danseuse, actrice, animatrice de télévision et mannequin sud-coréenne.

Prénom

Toponyme 

 Dara, commune du Burkina Faso ;
 Dara, site de Moyenne-Égypte ;
 Dara, subdivision administrative éthiopienne ;
 Dara, ville de Syrie ;
 Dara, forteresse byzantine ;
 Dara, ville de Parthie ;
 Ayn Dara, site archéologique néo-hittite/araméen ;
 Dara-e Band-e Amir, rivière afghane du Bâmiyân ;
 Dara-I-Nur, district afghan.

Titres 

 Jan Dara (2001), film thaïlandais de Nonzee Nimibutr.
 Dara (1985), roman français de Patrick Besson.

Autres 

 DARA (1989-1997), agence spatiale allemande.
 DARA - Document d'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne, publications d'ALPARA (Association de liaison pour le patrimoine et l'archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne).